двусоставное мужское имя арабского происхождения, в переводе с арабского означающее «слуга Всемогущего», «раб Подчиняющего».

Персоналии
 Абдул-Джаббар ибн Ахмад (935—1025) — исламский богослов и правовед, мутазилит
 Абдул-Джаббар, Карим (род. 1947) — американский баскетболист
  — иракский футболист

Арабские имена